Vinica je ime več naselij:
Vinica, občina Črnomelj
Vinica pri Šmarjeti, občina Šmarješke Toplice
Vinica Breg (Hrvaška)
Vinica, Bihać (nekdanje naselje v Bosni in Hercegovini)
Vinica, Tomislavgrad (Bosna in Hercegovina)
Vinica, Varaždinska županija (Hrvaška)
Vinica, Severna Makedonija
Vinica, Ukrajina (Vinnycja)
Belajska Vinica (Hrvaška)